Division I i ishockey 1981/1982 var säsongens näst högsta division i ishockey i Sverige. Det var sjätte säsongen efter serieomläggningen där Elitserien skapades och Division I blev andradivision. Divisionen var indelad i fyra regionala serier: Norra, Västra, Östra och Södra. Serierna hade tio lag vardera och spelades i 36 omgångar i den västra, södra och östra serien och i 27 omgångar i den norra. De fyra främsta lagen i varje serie gick vidare till playoff. Vinnarna av playoff gick vidare till Kvalserien till Elitserien. Näst sista laget i respektive serie fick delta i kvalet från Division II till Division I medan det sista laget flyttades direkt ner till Division II.

Deltagande lag
Sedan förra säsongen hade Södertälje flyttats ner från Elitserien och Fagersta, Gävle Godtemplare, Kungsbackalaget Hanhals, Kramforsalliansen, Ludvika, Osby, Sundsvall/Tunadal och Teg flyttats upp från Division II. Kågedalens AIF hade ingått ett samarbete med Clemensnäs/Rönnskärs IF där man ställde upp med det gemensamt lag. IK Rommehed och Borlänge HC hade gått samman till HC Dobel. Bofors, Skövde och Örebro från den östra serien hade flyttats till den västra och Avesta och Strömsbro från den västra serien hade flyttats till den östra.

Grundserier

Division I Norra
Efter fyra säsonger i Luleå kunde tränaren Kjell Widmark föra sitt lag till serieseger med fyra poängs marginal till tvåan Piteå. Båda lagen gick därmed vidare till Playoff 2. Efter toppduon var det ett större glapp på nio poäng ner till de två Kirunalagen som lade beslag på platserna till Playoff 1, alltså fyra Norrbottenlag i toppen. Nykomlingen Sundsvall/Tunadal var nära att ta sig till playoff med bara en poängs skillnad till Kiruna-lagen. Boden blev seriens besvikelse, efter att i flera år alltid gått vidare till playoff kom man denna säsong trea från slutet. Kramforsalliansen tog den näst sista platsen och fick spela kvalserie. Hopplöst sist placerade sig Kalix som inte tog ett enda poäng under hela säsongen och därför flyttades ner till Division II. IFK Kirunas Markku Perkkiö vann poängligan med 46 (29+17) poäng.

Division I Västra
I västra serien stod kampen om segern mellan Örebro och Mora. Mora vann tre av fyra möten med Örebro och såg länge ut att vinna serien, men i sista och avgörande mötet kunde Örebro avgöra 13 sekunder före slutsignalen och gick förbi. Mora kom på andra plats och fick även de en plats i Playoff 2. Platserna i Playoff 1 gick till Västeråslaget VIK-Hockey och Bofors som slutade på samma poäng som Skövde. Bara sex mål skilde dem. I botten placerades sig Köpinglaget Westmannia, som gick vidare till kvalspel, och Ludvika som flyttades ner till Division II. Poängligan vanns av Lars-Gunnar Lundberg, Örebro, med 67 (44+23) poäng på 35 matcher.

Division I Östra
Den östra serien hade setts som den främsta av serierna under flera säsongers tid och t.o.m. haft namnet "Lilla Elitserien". Trots att man denna säsong förstärktes med Södertälje som flyttats ner från Elitserien ansågs serien ändå ha försvagats. Örebro hade flyttats till den västra serien och Almtuna, Nacka och Väsby var inne i en generationsväxling. Trots det hade lagen som flyttas över från Västra serien svårt att hävda sig. Strömsbro som hade gått till playoff sex säsonger i rad i västra serien missade playoff i den östra serien och Avesta blev stryklag som bara tog fyra segrar på hela säsongen och flyttades ner till Division II. Södertälje vann serien överlägset med Hammarby som nummer två. De fick platserna i Playoff 2, medan trean och fyran – Huddinge och Nacka – fick platserna till Playoff 1. Södertäljes Jan Eriksson vann poängligan med 75 (35+40) poäng.

Division I Södra
Precis som förra säsongen hade Jönköpingslaget HV71 förlorat flera spelare och förhandstipsen var negativa. Likväl vann HV71 helt överlägset igen, med nytt poängrekord för serien: 66 poäng. Överlägsenheten berodde delvis på att övriga lag i serien inte höll måttet och HV-tränaren Timo Lahtinen hade stora problem att motivera sina spelare och klagade offentligt på motståndet. Fjorton poäng bakom HV71 placerade sig tvåan Troja som fick den andra platsen till Playoff 2. Platserna till Playoff 1 gick till Tingsryd och Mörrum, medan Osby placerade sig på kvalplats och Hanhals på nedflyttningsplats. Poängligan vanns av HV:s Hans Wallin som gjorde 79 (45+34) poäng.

Playoff
De fyra främsta lagen från varje serie gick vidare till playoff. Lag tre och fyra från respektive grundserie möttes i första omgången. Vinnande lag gick vidare till andra omgången där de mötte lag 1–2 från grundserierna. Vinnarna från andra omgången möttes i en tredje omgång där tre vinnande lag gick vidare till kvalserien till Elitserien. Lagen möttes i två matcher, en borta och en hemma, för att avgöra vem som gick vidare. Oavgjorda matcher avgjordes med sudden death. Om lagen vann en match vardera spelades en omspelsmatch för att avgöra vem som gick vidare.

Hammarby, HV71 och Södertälje vidare till Kvalserien.

Kvalserien till Elitserien i ishockey

Kval till Division I
För andra året i rad deltog det näst sista laget ifrån grundserierna i kvalet till Division I ihop med tre lag från playoff i Division II. Från varje serie gick två lag vidare till Division I nästa säsong.

Norra

Västra

Östra

Södra

Referenser
Noter

Tryckta källor
 Ishockey 1982 – Janne Stark red., Brunnhages förlag 

Webbreferenser
 Championnat de Suède 1981/82

1981/1982
Ishockeysäsongen 1981/1982
Sport i Sverige 1981
Sport i Sverige 1982